Rywalizacja w wadze do 75 kg kobiet w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 odbyła się 20 sierpnia w Hali Olimpijskiej Nikea. W rywalizacji wystartowało 16 zawodniczek z 15 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obroniła Kolumbijka María Isabel Urrutia, która tym razem nie startowała. Nową mistrzynią olimpijską została Pawina Thongsuk z Tajlandii, srebrny medal wywalczyła Rosjanka Natalja Zabołotna, a trzecie miejsce zajęła jej rodaczka - Walentina Popowa.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004